Калпаки́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Калпакидис, Иоаннис (в монашестве Пантелеимон; род. 1945) — митрополит Элладской православной церкви.
 Калпакидис, Николаос (в монашестве Александр; 1938—2016) — митрополит Элладской православной церкви.